"So Good" kan avse:

 So Good (låt av Sophie Zelmani) – en låt med Sophie Zelmani från hennes debutalbum Sophie Zelmani
 So Good (låt av Stephen Simmonds) – en låt av Stephen Simmonds
 So Good (musikalbumn) – musikalbum av Mica Paris från 1988